Chess (engl. für Schach) steht für
 Chess (Band), ein Disco-Trio
 Chess (Musical), ein Musical aus dem Jahr 1984
 Chess Records, eine Schallplattenfirma
 Chess (Schachprogramm)
 CHESS (Synchrotron), Cornell High Energy Synchrotron Source

Chess ist der Familienname folgender Personen:
 Leonard Chess (1917–1969), Musikproduzent
 Phil Chess (1921–2016), Musikproduzent
 Stella Chess (1914–2007), Kinderpsychiaterin

Chess bezeichnet folgende geographische Objekte:
 Chess Creek (Idaho), Vereinigte Staaten
 Chess Creek (Queensland), Australien
 Chess Island, Kanada
 River Chess, ein Fluss in Buckinghamshire und Hertfordshire, England